"I'd Do Anything" — пісня англійського гурту Dead or Alive. Пісня була зпродюсована Зевс Б. Хелдом і вийшла у січні 1984 року як третій синґл з дебютного альбому Dead or Alive Sophisticated Boom Boom.

Пісня була третім поспіль синґлом Dead or Alive, який пропустив британські Топ-75, потрапивши на 79 місце в UK Singles Chart.

Трек-лист

Місце в Чартах

Пісні 1984
Сингли 1984
Англомовні пісні
Пісні за алфавітом